Stardust, francia house-együttes
 Stardust, az amerikai Discovery-program negyedik űrszondája
 Stardust (1985) Cody Rhodes, amerikai pankrátor
Dalok
 Stardust, 1927-es dzsesszdal, szerzője Hoagy Carmichael, dalszövegírója Mitchell Parish
 Stardust, Lena Meyer-Landrut dala
 Stardust, a South Blow dala
Albumok
 Stardust, Willie Nelson 1978-as nagylemeze
 Stardust, Lena Meyer-Landrut nagylemeze